Аркадий Баландин:
 Баландин, Аркадий Иванович (1936—1987) — советский учёный-фольклорист.
 Баландин, Аркадий Тимофеевич (1928—1998) — советский передовик производства, плавильщик, Герой Социалистического Труда (1971).